Henssen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Aino Henssen
 Aino Marjatta Henssen